

Ружин — смт, Житомирська область
 Ружин — село, Волинська область, Ковельський район
 Ружин — зупинний пункт Львівської залізниці, розташований біля однойменного села .

Ружин — село в гміні Любоміно Лідзбарського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства

Персоналії 
 Ружин Володимир Михайлович — Герой Радянського Союзу
 Ружин Зоя Володимирівна — поетеса, громадський діяч
 Ізраїль Фрідман Ружин — хасидський лідер.

Українські прізвища
Єврейські прізвища